Тарунин — фамилия; имеет женскую форму Тарунина.
 Тарунин, Григорий Васильевич (1922—1990) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Тарунин, Евгений Леонидович (1937—2020) — советский и российский математик, доктор физико-математических наук, профессор.